Вечное дерби (), также известное как Хорватское дерби (), — футбольное дерби Хорватии между клубами «Динамо Загреб» и «Хайдук Сплит», самыми крупными и популярными командами в стране.

Соперничество двух клубов ведёт свою историю с 1920-х годов, когда загребский «Граджянски» часто сталкивался со сплитским «Хайдуком» в соревнованиях Югославии. После Второй мировой войны «Граджянски» был расформирован властями, а на его месте было образовано «Динамо», которое унаследовало цвета «Граджянски». «Динамо» и «Хайдук» вскоре стали частью «Большой четвёрки» югославского футбола, в которую также входили белградские «Црвена звезда» и «Партизан». Оба хорватских клуба неизменно играли в югославской Первой лиге с момента её создания в 1946 году. Это продолжалось до 1991 года, когда Хорватия провозгласила свою независимость, и команды стали соперничать в рамках хорватской Первой лиги, первый сезон которой был сыгран в 1992 году. С 1992 года «Динамо» и «Хайдук» завоевали на двоих 25 из 27 чемпионских титулов Хорватии, а также 21 из 27 Кубков Хорватии, что делает их на сегодняшний день самыми успешными клубами страны.

Из-за различных форматов, использовавшихся в чемпионате Хорватии (который в настоящее время использует формат четырёх кругов) и Кубке (где победитель пары определяется по итогам лишь одного матча, даже в финале), а также из-за возможности встречи в рамках Суперкубка Хорватии, за один сезон может быть сыграно от четырёх до шести матчей Вечного дерби. С момента первой официальной игры в 1946 году состоялось более 200 официальных дерби между «Динамо» и «Хайдуком».

В сентябре 2009 года британское издание Daily Mail поставило хорватское Вечное дерби на 20-е место среди 50  величайших футбольных дерби всех времён.

Болельщики

Bad Blue Boys 
Bad Blue Boys (BBB) были основаны 17 марта 1986 года в Загребе (Хорватия) представителями разных районов Загреба. Название группы, как говорят, было вдохновлено фильмом 1983 года Плохие парни с Шоном Пенном в главной роли. Они считаются одной из самых опасных групп болельщиков в мире и известны своим вокальным и физическим запугиванием противников на футбольных матчах. В 2011 году Bad Blue Boys были упомянуты в списке из 16 "хардкорных хулиганских фирм, ультрас-групп, с которыми мы не хотели бы связываться", составленном американским спортивным сайтом Bleacher Report. Талисманом группы служит бульдог, а официальный гимн — "Dinamo ja volim" ("Я люблю Динамо") хорватской поп-рок-группы Pips, Chips & Videoclips. BBB также публикует фэнзин о клубе и субкультуре ультрас. Первым журналом группы был Ajmo plavi, который в 2006 году был заменён на Dinamov sjever. На домашних матчах загребского «Динамо» на стадионе Максимир Bad Blue Boys обычно размещаются за воротами на северной трибуне. Болельщиков «Динамо» противники из Сплита часто презрительно называют" purgeri" (разговорное прозвище для жителей Загреба, происходящее от немецкого «бюргера»).

Torcida 
Torcida Split или просто Torcida, группа болельщиков «Хайдука», была основана 28 октября 1950 года. Она известна как одна из старейших ультрас в Европе. Её название происходит от «torcida», бразильского португальского слова, обозначающего "болельщиков". Группа традиционно поддерживает дружественные отношения с No Name Boys, португальскими болельщиками футбольного клуба «Бенфика». Torcida собирается на северной трибуне стадиона Полюд, домашней арены «Хайдука». Болельщиков «Хайдука» противники из Загреба часто презрительно называют "tovari" (ослами, так как это животное является официальным талисманом сплитских болельщиков).

Результаты 
Данные на 3 апреля 2019 года.

Легенда

1946–1991

1992–наст. время

Рекорды

Игроки, выступавшие за оба клуба 

Ратко Кациян (Хайдук Сплит 1939–1941 / Динамо Загреб 1945–1949)
Бранко Стинчич (Хайдук Сплит 1946–1948 / Динамо Загреб 1950–1953)
Божидар Сенчар (Динамо Загреб 1946–1947, 1951–1952 / Хайдук Сплит 1952–1954)
Свемир Делич (Динамо Загреб 1949–1952 / Хайдук Сплит 1952–1954)
Хрвое Юкич (Хайдук Сплит 1956–1957 / Динамо Загреб 1966–1968)
Вильсон Джони (Хайдук Сплит 1968–1978 / Динамо Загреб 1978–1979)
Дамир Маричич (Хайдук Сплит 1976–1977, 1978–1981 / Динамо Загреб 1983–1984)
Степан Деверич (Динамо Загреб 1979–1984, 1987–1991 / Хайдук Сплит 1984–1987)
Дражен Бобан (Динамо Загреб 1985–1988, 1989–1990, 1994–1995 / Хайдук Сплит 1988–1989)
Владо Папич (Хайдук Сплит 1986–1988 / Динамо Загреб 1988–1989)
Саша Першон (Динамо Загреб 1990–1992 / Хайдук Сплит 1992–1995)
Желько Шоич (Динамо Загреб 1991–1993 / Хайдук Сплит 1993)
Марио Новакович (Хайдук Сплит 1988–1990, 1991–1993 / Динамо Загреб 1993–1995)
Йошко Еличич (Хайдук Сплит 1987–1993 / Динамо Загреб 1993–1995, 1997–2001)
Срджан Младинич (Хайдук Сплит 1993–1994 / Динамо Загреб 1995–1998)
Ренато Юрчец (Хайдук Сплит 1994–1996 / Динамо Загреб 1996–1998)
Младен Младенович (Динамо Загреб 1989–1991 / Хайдук Сплит 1997–1998)
Ардиан Кознику (Хайдук Сплит 1990–1994 / Динамо Загреб 1998–2000)
Гоце Седлоски (Хайдук Сплит 1996–1998 / Динамо Загреб 1998–2005)
Марио Базина (Хайдук Сплит 1992–1995 / Динамо Загреб 1999–2001)
Томислав Рукавина (Динамо Загреб 1995–1999 / Хайдук Сплит 2003–2005)
Иван Бошняк (Хайдук Сплит 2000–2002 / Динамо Загреб 2003–2006)
Мате Драгичевич (Динамо Загреб 2002–2004 / Хайдук Сплит 2004–2006)
Нико Кранчар (Динамо Загреб 2001–2004 / Хайдук Сплит 2005–2006)
Даниел Хрман (Динамо Загреб 2004 / Хайдук Сплит 2005–2006)
Марио Гргурович (Хайдук Сплит 2003–2006 / Динамо Загреб 2006) 
Младен Бартолович (Динамо Загреб 2003–2004 / Хайдук Сплит 2006–2009)
Мирко Хргович (Хайдук Сплит 2006–2008 / Динамо Загреб 2008–2009)
Дарио Ертец (Динамо Загреб 2007–2008 / Хайдук Сплит 2008–2010)
Мариян Булят (Динамо Загреб 2004–2008 / Хайдук Сплит 2008–2012)
Иво Смое (Динамо Загреб 2001–2002 / Хайдук Сплит 2009–2010)
Анте Рукавина (Хайдук Сплит 2007–2008 / Динамо Загреб 2010–2014)
Дуе Чоп (Хайдук Сплит 2009–2011 / Динамо Загреб 2012–2015)
Рубен Лима (Хайдук Сплит 2011–2013 / Динамо Загреб 2013–2014)
Франко Андрияшевич (Хайдук Сплит 2010–2014 / Динамо Загреб 2014–2016)
Марио Будимир (Хайдук Сплит 2004–2006 / Динамо Загреб 2018–)

Игроки, выступавшие за один клуб на юношеском уровне и за другой — на взрослом 

Стипе Лапич (юнош.: Хайдук Сплит 1995–2001 / взр.: Динамо Загреб 2003–2004)
Тео Кардум (юнош.: Хайдук Сплит 2000–2003 / юнош.: Динамо Загреб 2003–2004 / взр.: Динамо Загреб 2004–2006)
Младен Пелаич (юнош.: Динамо Загреб 2000–2004 / взр.: Хайдук Сплит 2007–2010) 
Иван Чурюрич (юнош.: Динамо Загреб 2006–2007 / юнош.: Хайдук Сплит 2007–2008 / взр.: Хайдук Сплит 2008–2009)
Мате Малеш (юнош.: Хайдук Сплит 2007–2008 / взр.: Динамо Загреб 2008)
Марио Малоча (юнош.: Динамо Загреб 1998–2004 / юнош.: Хайдук Сплит 2007–2008 / взр.: Хайдук Сплит 2008–2015)
Анте Пульич (юнош.: Хайдук Сплит 2005–2006 / взр.: Динамо Загреб 2011, 2012–2013)
Филип Озобич (юнош.: Динамо Загреб 2006–2007 / взр.: Хайдук Сплит 2012–2013) 
Томислав Киш (юнош.: Динамо Загреб 2005–2008 / юнош.: Хайдук Сплит 2011–2012 / взр.: Хайдук Сплит 2012–2015)
Иван Прскало (юнош.: Динамо Загреб 2010–2012 / юнош.: Хайдук Сплит 2012–2014 / взр.: Хайдук Сплит 2014–present)
Марко Пеич (юнош.: Динамо Загреб 2007–2013 / взр.: Хайдук Сплит 2015–present)
Фран Тудор (юнош.: Динамо Загреб 2005–2007 / взр.: Хайдук Сплит 2015–present)

Игроки, забивавшие в дерби за оба клуба 

Степан Деверич (4 гола, 3 за Динамо Загреб и 1 за Хайдук Сплит)
Йошко Еличич (4 гола, 3 за Динамо Загреб и 1 за Хайдук Сплит)
Анте Рукавина (2 гола, 1 за Динамо Загреб и 1 за Хайдук Сплит)
Божидар Сенчар (3 гола, 2 за Динамо Загреб и 1 за Хайдук Сплит)

Тренеры, возглавлявшие оба клуба 

Бранко Зебец (Динамо Загреб 1965–1967, 1984 / Хайдук Сплит 1972–1973)
Влатко Маркович (Хайдук Сплит 1977–1978 / Динамо Загреб 1978–1988, 1983, 1990–1991, 1992)
Томислав Ивич (Хайдук Сплит 1968–1972, 1973–1976, 1978–1980 / Динамо Загреб 1986–1987)
Йосип Скоблар (Хайдук Сплит 1986–1987, 1990–1991 / Динамо Загреб 1988–1989)
Ненад Грачан (Хайдук Сплит 2001 / Динамо Загреб 2004)
Мирослав Блажевич (Динамо Загреб 1981–1983, 1985–1988, 1992–1994, 2002–2003 / Хайдук Сплит 2005)

Лучшие бомбардиры 
Данные на 22 апреля 2018 года

Достижения

Результаты в национальных чемпионатах

Чемпионат Югославии (1946–1991)

Чемпионат Хорватии (1992—наст. время)

Примечания

Ссылки 
Вокруг света за 60 дерби: "Динамо" З - "Хайдук"

Футбольные дерби
ФК «Динамо» Загреб
ФК «Хайдук» Сплит